Jaime Jaramillo puede referirse a:

 Jaime Jaramillo Arango, médico y diplomático colombiano.
 Jaime Jaramillo Escobar, poeta y ensayista colombiano.
 Jaime Jaramillo Panesso, político y abogado colombiano.
 Jaime Jaramillo Uribe, historiador colombiano.